Енбе́к () — село в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Еркиншиликского сельского округа. Код КАТО — 114655300.

География 
Село расположено на берегу реки Куаныщ, в западной части района, на расстоянии примерно 33 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Ерейментау, в 7 километрах к востоку от административного центра сельского округа — аула Еркиншилик.

Абсолютная высота — 359 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: аул Еркиншилик — на западе, аул Олжабай батыра — на юге.

Севернее села проходит автодорога областного значения — КС-2 «Ерейментау — Еркиншилик — Аршалы».

Население 
В 1989 году население села составляло 386 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население села составляло 251 человек (135 мужчин и 116 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 250 человек (137 мужчин и 113 женщин).

Улицы 

 ул. им. Имангали Балуана
 ул. им. Шайхы Карибаева

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района